Speedball - termo popular para a mistura de heroína ou morfina com cocaína ou metanfetamina
 Speedball (canção)
 Robbie Baldwin um personagem fictício do Universo Marvel

Desambiguação